Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 июля по 5 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях участвует 27 спортсменов из 27 стран.

История 
Соревнование по боксу в мужском полулегком весе на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 24 раз. Полулегкая весовая категория впервые появился на Олимпийском турнире по боксу в 1904 году и в ней разыгрывали медали до Игр 2008 года. С 2008 года категория была исключена из турнира и проводились поединки в категориях легчайшего (52 кг -56 кг) и легкого (56 кг -60 кг) веса. На соревновании в Токио диапазон полулегкого веса вернулся в программу Игр с изменением критериев отбора по весу нижнему 52 кг и верхнему 57 кг. 
Действующим олимпийским чемпионом в дисциплине легчайшего веса (52 кг -56 кг) является кубинский боксёр Робейси Рамирес, который после Игр в Рио-де-Жанейро перешёл в профессионалы и участие в турнире не принимает.
Действующий чемпион мира в легчайшем весе Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана квалифицировался на Игры.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020